Gouy (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Gouy (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia